Bongartz ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Bongartz, deutscher Fußballspieler
 Barbara Bongartz (* 1957), deutsche Schriftstellerin deutsch-französischer Herkunft
 David Christian Bongartz, bekannt als David Garrett (* 1980), deutscher Geiger
 Dieter Bongartz (1951–2015), deutscher Autor
 Elena Bongartz, bekannt als Elena und Ada Brodie (* 1988), deutsche Songwriterin und Pianistin
 Hans Bongartz (* 1951), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Heinrich Bongartz (1892–1946), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg

 Ilse Bongartz, zeitweiliger Name von Ilse Schwipper (1937–2007)
 Klaus Bongartz (* 1949), deutscher Mathematiker
 Leonie Bongartz (* 1981), deutsche Drehbuchautorin und Schriftstellerin
 Otto Bongartz (1895–1970), deutscher Architekt
 Peter Bongartz (* 1942), deutscher Schauspieler
 Theodor Bongartz (1902–1945), deutscher SS-Oberscharführer und Mörder des Hitler-Attentäters Georg Elser
 Walter Bongartz (* 1946), deutscher Hypnoseforscher und -therapeut

Siehe auch:
 Bungartz